European Masters 2016 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 3-9 października 2016 roku. Miejscem rozegrania była hala Circus Globus w stolicy Rumunii.

Nagrody 
Zwycięzca: 75 000 €
II miejsce: 35 000 €
Półfinalista: 17 500 €
Ćwierćfinalista: 11 000 €
Runda 2: 6000 €
Runda 1: 3500 €
Ostatnia 64: 1750 €

Najwyższy break faza telewizyjna: 2000 €
Najwyższy break faza kwalifikacyjna: 200 €

Łączna pula nagród: 350 000 €

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe w fazie głównej turnieju 

 136, 109, 102  Mark Selby
 135, 120, 118, 109, 105, 105, 105  Judd Trump
 129, 118  Ronnie O’Sullivan
 124, 107, 100  Mark Davis
 121, 112  Mark Allen
 118, 104  John Higgins

 112, 103  Neil Robertson
 107  Anthony McGill
 105  Ricky Walden
 103  Liang Wenbo
 101  Rhys Clark

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 26-28 września 2016 w Preston Guild Hall, Preston (Mecze kwalifikacyjne rundy drugiej nr. 65 i 86 zostały rozegrane w fazie głównej turnieju). Wszystkie mecze były rozgrywane do 4 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147  Shaun Murphy
 143, 136  Marco Fu
 143  Neil Robertson
 133  Mei Xiwen
 128, 117  Ricky Walden
 128  Boonyarit Keattikun
 128  Michael White
 127  Jimmy Robertson
 127  Gary Wilson
 125, 116, 100  Mark Davis
 123, 100  Robin Hull
 123  Stephen Maguire
 122  Mitchell Mann
 116  Andrew Higginson
 114  Judd Trump
 113  David Grace
 113  John Higgins

 112, 109  Mark Joyce
 109, 103  Mark Selby
 108  Dominic Dale
 108  Liang Wenbo
 106  Mark King
 105, 101  David Gilbert
 104, 101  Michael Holt
 104  Alfie Burden
 104  Duane Jones
 103  Ryan Day
 103  Aditya Mehta
 102  Mark Allen
 102  Fergal O’Brien
 102  Antony Parsons
 101  Tom Ford
 101  Daniel Wells
 100  Matthew Selt

Linki zewnętrzne 
 European Master 2016 na portalu snookerworld.pl
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

European Masters
2016 w sporcie
2016 w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie